Korenita je lahko:
 Korenita, Bosna in Hercegovina
 Korenita, Srbija